Joseph Sutter ist der Name folgender Personen:

* Joseph Sutter (Maler) (1781–1866), österreichischer Maler 

 Joseph F. Sutter (1921–2016), US-amerikanischer Luftfahrtingenieur, siehe Joe Sutter